Coffeeville (Alabama)
Coffeeville (Mississippi)

Desambiguações de topônimos